. 

Miután Michael megtudta, mit kell megtennie Sara és LJ életéért, nem tétovázik sokat. Információkat gyűjt James Whistlerről, majd a Sona fiatal rabjától, McGrady-től meg is tudja, hogy Whistler már egy ideje eltűnt a börtönből. Páran úgy gondolják, talán megszökött. A fickó egy kocsmai verekedésben megölte a Panamai polgármester fiát. A beszélgetést egy incidens szakítja félbe. Sammy, Lechero egyik "embere" a Sona falain belül, vitatkozni kezd az egyik elítélttel, akinél étel volt, de nem adta oda Sammynek. A vita egy kissé elfajult, és Sammy a vízhordónak lökte a rabot, ami felborult, és az összes víz kiömlött belőle. A Sonában, a tavalyi lázadás óta nem folyik víz, így elég ritkán jutnak a rabok ehhez a nélkülözhetetlen folyadékhoz. Lechero biztosította az egyik feldühödött embert, hogy hamarosan újra lesz víz. Eközben se Mahone-ra, se Bellickre nem ragyog a szerencse. Mahone összekuporodva tétlenkedik a börtönben, Bellick pedig még mindig szomjasan, kisgyatyában császkál ide-oda. Michael előkotorja zsebéből azt a kis cetlit, amit még Bellick dugott  oda a múltkori verekedés előtt. Bellick egy kis víz felajánlására elmondja, hogy a pincében, a csatornák közt él egy ember, és ő bízta meg azzal, hogy a cetlit bedugja a zsebébe. Michael lemegy a pincébe, és Whistler nevét suttogva végigmegy a patkányokkal teli vízben, majd felfedez egy kis lyukat a falon. Whistler a fal mögött él. Michael elmondja neki, hogy meg fogja hamarosan szöktetni, de Whistler közölte vele a tényt: ha meglátja egy rab odakint, rögtön megölik. 

Eközben Lincoln találkozik Susan-nal, akivel már egyszer beszélt egy étteremben, és aki közölte vele, mi lesz, ha Michael nem szökteti meg egy héten belül Whistlert. Elmondta a szabályokat Linc-nek, akit mindennapos helyzetjelentésre késztet, és leegyszerűsíti a dolgokat: Whistler, Saráért és LJ-ért cserébe. Linc egy fotót kér mindkettőjükről, hogy megtudja, tényleg életben vannak -e. 

A Sonában közben egy középkorú, kopaszodó ember, a raboknak tart beszámolót a vizeshordóról, és arról, hogy Lechero senkivel sem törődik, csak magával, meg hogy kényelemben legyen. A fiatal McGrady az udvaron közben Mahone-t is informálja Whistlerrel kapcsolatban. Mahone megtudja: ha valaki megöli Whistlert, annak újratárgyalják az ügyét, és több mint 50% esély van rá, hogy szabad ember lesz. Bellickhez látogató érkezik a börtönbe. A látogató nem más, mint Sucre, a Fox River-i nyolcas életben maradt egyik szökevénye. A kabátja alatt fegyvert fog Bellickre, és megfenyegeti, hogy ha nem mondja meg, hova zárta be Maricruzt, a barátnőjét, akkor lelövi. Bellick kénytelen elmondani, hogy sehova nem zárta be, mert Maricruz elment, mielőtt ő odaért. Sucre magára hagyja a volt rendőrt. Mahone, miután megtudja Whistler történetét, lemegy a pincébe, és meg is találja. 

Linc újra meglátogatja Michaelt. Scofield pénzt kér Lincolntól, aki ad is neki, majd cserébe odaadja bátyjának azt a cetlit, amit a zsebébe dugtak. 

Linc találkozik Sucrével. Vázolja neki a helyzetet Michaellel, de Sucre azt mondja, vissza kell mennie Maricruzhoz, és most nem tud segíteni. A Sonában Lechero szorult helyzetbe kerül. A víz még nem érkezett meg, a rabok lázadoznak. Bellick, Lechero újdonsült "szolgájával", T-Baggel, próbál a Főnökhöz jutni, és arra készül, beköpi Whistlert, aki hősiesen "küzd" odalent Mahone-nal. Bellick végül elmondja, hol van Whistler, és Lechero pár embere már a pincébe tart, mikor Scofield kétségbeesetten utánuk megy. Mahone próbálja Whistlert maga előtt lökdösni, de ő nem akar menni. Hirtelen megjelennek Lechero emberei, illetve Scofield, de Mahone egy vasrúddal fenyegeti őket. 

Michael egy különös tervet eszel ki. Pénzért cserébe egy kis szeszt szerez McGrady segítségével. 

Linc eközben megfejti a kis cetli titkát, amit Michael adott neki. A papíron egy csomagmegőrző-féleség címe állt. Már csak várakoznia kell az épületben és hamarosan történnie kell valaminek. James Whistler barátnője, Sofia Lugo megérkezett és átvette Whistler dolgait, ami nem volt valami sok. Egy könyv, ami igazán érdekelhette a nőt, mert azt elrakta. Linc utána ment és elvette tőle a madarakról szóló könyvet, amiből első látásra semmit sem tudott megállapítani, de elvitte magával. Sucre úgy döntött, mégis marad Panamában, mert most még eléggé hasztalan lenne visszamenni Maricruzhoz, ugyanis pénze sincs, és még mindig körözik az Államokban. 

A Sonában már mindenki Lecherót követeli, lincshangulat uralkodik. A főnök az igazi börtönparancsnoktól megtudja, hogy még legalább két napig nem lesz víz. Mahone kicibálja Whistlert az udvarra. Michael egy molotov-koktél-féleséget rak össze, és a csövek között babrál vele, majd meggyújtja. Az udvaron közben mindenki összegyűlik, Lechero is lemegy, hogy döntsön Whistlerrel kapcsolatban, amikor rengés rázza meg a Sonát. Scofield terve sikerült. Az alkohol meggyúlt, a csőben kisebb robbanás történt, minek következtében a Sona eldugult vízcsöve újra működni kezdett. A rabok rögtön elfelejtették a Lechero iránti rosszindulataikat. A főnök tudta, hogy Scofield volt, ki mindezt elintézte, és ezért visszavonja a vérdíjat Whistler fejéről, ez volt Michael kérése. Mahone hoppon marad. 

Linc a madarakról szóló könyvet nézegeti, amikor megjelenik Susan, és a könyvet követeli. Linc odaadja neki, de később kiderül, hogy az csak egy másik példány. 

Lechero a börtönben újra teljes biztonságnak, és tiszteletnek örvend. Vízbe fojtja azt az embert, aki a mai lázongás vezetője volt. Whistler köszönetet mond Michaelnek a segítségért, majd a szökésről tudakolózik, amiről Michael még nem tud semmit.

A szökés epizódjai

en:Fire/Water (Prison Break)